Айсен — топоним:

 Айсен — провинция в Чили.
 Айсен — коммуна в Чили.
 Айсен (Исен) — вымышленная река в произведениях Дж. Р. Р. Толкина.

См. также 

 Айсен-дель-Хенераль-Карлос-Ибаньес-дель-Кампо — административная область в Чили.
 Пуэрто-Айсен — город в Чили.